Queen Mary kan syfta på:

Fartyg uppkallade efter Mary av Teck
HMS Queen Mary – sjösatt 1912
RMS Queen Mary – sjösatt 1934
RMS Queen Mary 2 – sjösatt 2003